Сегура-де-лос-Баньос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 84 км от столицы провинции. Занимает площадь 54,12 км². Население — 40 человек (на 2010 год).

Название получено благодаря термальному источнику, расположенному в 5 км от поселения и известному с 1716 года.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля